Арнольд Хаузер (; 8 мая 1892, Темешвар, ныне Тимишоара — 28 января 1978, Будапешт) — немецкий и венгерский философ, историк искусства и социолог, почётный член Венгерской академии наук.

Жизнь и творчество 
А. Хаузер родился в Трансильвании, принадлежавшей в конце XIX столетия Австро-Венгрии. После окончания гимназии изучает философию и филологию в университетах Будапешта и Парижа. В 1916 году, в Будапеште, вступает в «Воскресный кружок», возглавляемый Георгом Лукачем и в котором состояли такие деятели венгерской культуры, как Бела Балаж, , Бела Фогараши и другие. В 1917 году несколько членов кружка — среди них Золтан Кодай, Бела Барток, Эрвин Сабо — организуют «Свободную школу духовных наук», где А. Хаузер читает лекции по неокантианской философии. В 1919 году молодой учёный работает при министерстве культуры Венгерской советской республики. После поражения венгерской революции эмигрирует в Италию.

С 1919 года и по 1938 учёный живёт и работает в эмиграции в Италии, Германии и Австрии. В этот период в первую очередь в сфере его интересов — кинематограф. В 1938 году переезжает в Англию. Здесь он создаёт одну из важнейших своих работ — «Социальную историю искусства и литературы»; начатая в 1940 году, она была закончена лишь через 10 лет. С 1951 по 1957 преподаёт в университете Лидса, в 1957—1959 — профессор в университете Брандье (США), затем — до 1962 года преподаёт в колледже искусств Хорнси в Лондоне, и до 1965 — профессор в университете штата Огайо. С 1965 года и по 1977 живёт в Лондоне. Незадолго до смерти, в 1977 году возвращается в Венгрию.

А. Хаузер — лауреат премии Немецкой коллегии критиков за 1954 год.

Научный вклад 
А. Хаузер сыграл большую роль в изучении истории культуры в прошлом столетии. Учёный считал, что середина XX века — то самое время, когда настала необходимость изучить и разъяснить социально — исторические корни возникновения искусства, его развития и распространения, не упуская при этом и его психоаналитические и психологические моменты. Современное искусство А. Хаузер рассматривал как привязанный к месту своего создания «социологический документ», обращая при этом внимание и на идеологическую роль искусства. Хаузер был одним из первых учёных, подвергших научному изучению и анализу так называемую «массовую культуру», в первую очередь в киноискусстве, а также такие её направления, как поп-арт и бит.

Общий кризис современной культуры учёный связывал с влиянием антигуманной послевоенной общественной системы и «безответностью» искусства. С другой стороны, А. Хаузер видел нынешнее назначение, «спасение» искусства именно в парадоксальном соединении «несоединяемых предметов», единстве противоположностей в современном искусстве. Поэтому в философии и социологии он в равной степени обращается к работам Карла Маркса и Макса Вебера, Фридриха Энгельса и Карла Маннгейма. В психологии и психонанализе для него остаётся авторитетом Зигмунд Фрейд, в современном кинематографе — как западные режиссёры Робер Брессон, Лукино Висконти, Федерико Феллини и Ингмар Бергман, так и советские мастера кино С. М. Эйзенштейн и В. И. Пудовкин.

Сочинения 
 1951: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur / Социальная история искусства и литературы
 1958: Philosophie der Kunstgeschichte / Философия истории искусства
 1964: Der Manierismus. Die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst / Маньеризм. Кризис Возрождения и происхождение современного искусства
 1974: Soziologie der Kunst / Социология искусства
 1978: Im Gespräch mit Georg Lukács / Беседуя с Георгом Лукачем

Литература 
 Sparr Th. Zwischen Ost und West: über den Kunsttheoretiker Arnold Hauser. Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 1997

Философы Германии
Философы Венгрии
Социологи искусства
Социологи литературы
Социологи Венгрии
Революционеры Венгрии
Члены Венгерской академии наук
Марксисты
Социологи по алфавиту
Венгерская советская республика
Лауреаты Немецкой премии критиков по литературе